Ao Vivo em Palmas é um álbum ao vivo da dupla João Neto & Frederico, lançado em 2012 pela gravadora Som Livre. O álbum foi gravado em um show realizado na Praça dos Girassóis, em Palmas, no estado do Tocantins, em setembro de 2011.

Faixas

CD

DVD 

Álbuns ao vivo de 2012
Álbuns de João Neto & Frederico
Álbuns de música sertaneja
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns lançados pela Som Livre